Малая Ивановка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Ивановка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Малая Ивановка — село в Дубовском районе Волгоградской области.
 Малая Ивановка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Малая Ивановка — деревня в Ковылкинском районе Мордовии.
 Малая Ивановка — посёлок в Воскресенском районе Саратовской области.

Украина 
 Малая Ивановка — село в Христиновском районе Черкасской области

См. также 
 Ивановка
 Большая Ивановка